Engelken ist der Familienname folgender Personen:

 Diedrich Engelken (1882–1957), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Dierk Engelken (* 1941), deutscher Künstler
 Eva Engelken (* 1971), deutsche Juristin, Wirtschaftsjournalistin und Autorin

 Heinrich Askan Engelken (1675–1734), deutscher lutherischer Theologe
 Hermann Engelken (1844–1919), deutscher Neurologe und Psychiater
 Jacki Engelken (* 1962), deutscher Musiker und Komponist 
 Klaas Engelken (1939–2017), deutscher Verwaltungsjurist